Alabjew () – rosyjskie nazwisko

 Aleksandr Aleksandrowicz Alabjew (1978) – rosyjski kompozytor, pionier romantyzmu
 Anatolij Nikołajewicz Alabjew (1951–2022) – radziecki i rosyjski biathlonista, trzykrotny medalista olimpijski
 Wiktor Iwanowicz Alabjew (1921–2000) – radziecki i rosyjski naukowiec, członek Rosyjskiej Akademii Nauk

Zobacz także 
 Alabjewa
 Alabjewo

Strony ujednoznaczniające